Distinguished Service Medal (D. S. M.) kan syfta på:

 Distinguished Service Medal (Australien) – utdelas för framstående ledarskap i strid.
 Distinguished Service Medal (USA:s armé) – utdelas för framstående tjänstgöring i USA:s armé.
 Distinguished Service Medal (USA) – US DSM utdelas för ledarskap, men kräver ingen aktiv militär tjänstgöring, till skillnad mot de brittiska och australiensiska DSM:s som endast utdelas för militär strid.
 Distinguished Service Medal (Storbritannien) – tidigare utdelad till underofficerare för framstående ledarskap i strid till sjöss. Nu förenad med Distinguished Service Cross.
 Medal of Distinguished Service –  i Israel
 Distinguished Service Medal (Estland)  – utdelas till högre militära officerare